Beseda ničla ima več pomenov:
 ničla je drugo ime (sopomenka) za število 0 (nič).
 ničla je števka 0.
 ničla je izhodiščna vrednost na (merilni) lestvici med pozitivnim in negativnim: danes je deset stopinj nad ničlo.
 absolutna ničla pa je v fiziki najnižja možna temperatura.
 ničla funkcije je vrednost neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije enak nič f(x)=0; ta vrednost se imenuje tudi koren (zastarelo).
 ničla v kompleksni analizi.
 ničla pomeni tudi nepomembnega, nesposobnega človeka: v primeri z njim sem ničla.